Remlingen est un toponyme faisant référence à :
 Remlingen (Basse-Saxe), en Allemagne.
 Remlingen (Bavière), en Allemagne.

Homonymie de toponyme